Capogruppo – membro di un gruppo parlamentare posto a capo dello stesso;
 Capogruppo – capo scout avente incarichi particolari in un gruppo;
 Capogruppo – holding che detiene una quantità di azioni o quote di altre società tali da controllarne l'amministrazione.
 Capogruppo – in ambiente cinematografico, la figura di produzione che seleziona le comparse insieme con l'aiuto regista

Altri progetti